

Geografia 
 Robins – città nella contea di Linn, Iowa, Stati Uniti d'America
 Warner Robins – città nella contea di Houston, Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Eva Robins – attrice, cantante e personalità televisiva italiana 
 Laila Robins – attrice statunitense, attiva in teatro, cinema e televisione
 Lindsay Robins – cantautrice canadese
 Mark Robins – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Altro 
 Robins Air Force Base – base aerea dell'USAF in Georgia, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Bryce Robins